Алекса́ндр Алекса́ндрович Кле́щенко (2 ноября 1995, Владикавказ, Северная Осетия, Россия) — российский футболист, центральный защитник.

Карьера

Клубная 
 
С 2012 по 2013 играл за молодёжный состав «Алании», а также сыграл 1 игру в Кубке России. С 2013 по 2014 выступал за клуб «Алания-Д» в первенстве ПФЛ, сыграл 17 матчей.

В августе 2014 перешёл в «Кубань», в сезоне 2014/15 сыграл 29 матчей и забил 3 гола за молодёжный состав краснодарской команды.

В основном составе «Кубани» дебютировал 23 сентября 2015 в кубковом матче против «Шинника». 24 октября дебютировал в РФПЛ, выйдя на замену Сергею Ткачёву на 76-й минуте выездного матча против «Мордовии». В сезоне 2015/16 принял участие в пяти матчах «Кубани» в Премьер-лиге.

На следующий сезон был заявлен за фарм-клуб «Кубани» — «Кубань-2». В сезоне 2016/17 выступал в основном в первенстве ПФЛ, однако принял участие и в пяти матчах основной команды в первенстве ФНЛ. На сезон 2017/18 также был заявлен за «Кубань-2», но за фарм-клуб практически не играл, проведя 28 матчей за основной состав «Кубани».

Летом 2018 года перешел в футбольный клуб «Томь», подписав контракт на 2 года. Дебютировал в составе клуба 17 июля 2018 года в матче против воронежского «Факела». В первой части сезона Клещенко провёл все 23 игры первенства ФНЛ без замен, забил два гола «Шиннику» и «Армавиру», но во время зимнего перерыва 16 января 2019 из-за долгов плате разорвал контракт с клубом через Палату по разрешениям споров РФС и стал свободным агентом.

30 января 2019 подписал контракт с казахстанским клубом «Тобол» Костанай.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Кубань»

Футболисты России
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Алания-Д»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Кубань-2»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Туран» Туркестан
Игроки ФК «Родина»